Stan na 27 października 2013

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Caracas (Wenezuela).

Konsulat Honorowy RP w Kingston
konsul honorowy: Irena Cousins (język konsula polski, angielski, francuski)

Ambasada RP w Japonii w Tokio
szef placówki: Jacek Izydorczyk (ambasador)
 Strona oficjalna

Instytut Polski w Tokio
dyrektor IP: Tomasz Łuczko

Brak placówki. Kraj podlega obsłudze przez Ambasadę RP w Rijadzie (Arabia Saudyjska).

Konsulat Honorowy RP w Adenie 
 konsul honorowy: Abdul Karim Ahmed Alsheibani (język konsula arabski, angielski)

Ambasada RP w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim w Ammanie
szef placówki: Andrzej Świeżaczyński (ambasador)
Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Akabie
 konsul honorowy: Mazen Nasser Najeeb Kawar (język konsula arabski, angielski, francuski, niemiecki)

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych